Estadi Central de Iekaterinburg, estadi multiusos situat a Iekaterinburg (Rússia).
 Estadi Central de Kazan, estadi multiusos a Kazan (Rússia).
 Estadi Central de Kíev, estadi esportiu a la ciutat de Kíev (Ucraïna).
 Estadi Central Lenin, estadi multiús situat a la ciutat de Moscou (Rússia).
 Estadi Central de Gomel, estadi esportiu a la ciutat de Gomel (Bielorússia).